Алекса́ндр Кру́па (), более известный как О́лек Кру́па (; род. 31 августа 1955, Рыбник, Польша) — польский и американский актёр. В большинстве своих ролей играет русских.

Биография 
Александр Крупа родился 31 августа 1955 года в городе Рыбник. Мать — Эльжбета Крупа, у Александра есть два брата.

Окончил Театральную академию имени Александра Зельверовича. Играл в краковском театре Scena STU.

В 1981 году переехал жить в США, где стал использовать уменьшительную форму имени. В 1983 году начал играть в различных американских театрах.

Стал известным благодаря съёмкам в фильмах «Перекрёсток Миллера», «Девять с половиной недель», «Ограбление по-итальянски», «Бриллиантовый полицейский» и «Стиратель». Всего за свою карьеру сыграл более чем в 80 фильмах и сериалах.

В 2017 году был номинирован на премию «Gold Derby Awards» в категории «Лучший актёрский ансамбль» за роль в фильме «Скрытые фигуры».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры США
Выпускники Театральной академии им. А. Зельверовича